Zuidertoren steht für:

 Zuidertoren (Brüssel), ein Hochhaus in Brüssel; siehe Tour du Midi
 Leuchtturm Zuidertoren, einen ehemaligen Leuchtturm auf der Insel Schiermonnikoog